Усачики буквенные () — род жуков из подсемейства усачики семейства жуков-усачей.

Описание 
Щёки перед глазками чрезвычайно короткие. Глаза сзади висков с плоской перетяжкой. Отросток переднегруди очень длинный.

Синонимия 
Grammoptera подрод Fallaciomorpha Pic, 1900 
 Номинативный вид: Grammoptera amgusta Pic, 1892 — Алжир
Grammoptera подрод Fallacioforma Pic, 1906 (nom. nov. Fallaciomorpha)
Parallelina Casey, 1913
 Номинативный вид: Leptura molybdica Le Conte, 1850 — Сан-Франциско, США.

Систематика 
 Вид: Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831) (=Grammoptera variegata (Germar, 1824))
 Вид: Grammoptera auricollis Mulsant & Rey, 1863
 Вид: Grammoptera exigua (Newman, 1841)
 Вид: Grammoptera haematites (Newman, 1841)
 Вид: Grammoptera militaris (Chevrolat, 1855) 
 Вид: Grammoptera molybdica (LeConte, 1850)
 Вид: Grammoptera rhodopus (LeConte, 1874)
 Вид: Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781) 
 Вид: Grammoptera subargentata (Kirby in Richardson, 1837)
 Вид: Grammoptera ustulata (Schaller, 1783) 
 Вид: Grammoptera viridipennis Pic, 1893

Ссылки 
 Триба Rhagiini: Grammoptera cyanea Tam., 1933 - фотографии А.И.Мирошникова

Примечания 

Усачики
Роды жесткокрылых